La'eeb è la mascotte ufficiale del Campionato mondiale di calcio 2022.

Descrizione
La parola significa La'eeb significa giocatore super abile, e viene rappresentato fluttuante, con una kefiah tradizionale dei popoli della penisola arabica e con un pallone da calcio al piede. Il soggetto rappresentato non ha un'identità precisa, ed è quindi a libera interpretazione, a differenza delle mascotte dei mondiali precedenti che rappresentavano fedelmente alcuni animali.

Note

Mascotte
Campionato mondiale di calcio 2022